

Nom de saint, prénom 
 Fedele de Como, ou Fidèle de Côme, saint martyr chrétien, tué vers 304.
 Parmi les églises et lieux portant son nom : la basilique San Fedele à Côme, l'église San Fedele de Milan, la piazza San Fedele à Milan.
 Pour voir les porteurs de ce prénom : .

Nom de famille 

 Cassandra Fedele (1465-1558), humaniste italienne ;
 Élisabeth Fedele (née en 1994), joueuse française de volley-ball ;
 Ivan Fedele (né en 1953), compositeur italien ;
 John Paul Fedele, acteur et réalisateur américain ;
 Matteo Fedele (né en 1992), footballeur suisse.

Voir aussi 
 Fidèle,